Agee Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Agee Branch (Hickman Creek), im Smith County, Bundesstaat Tennessee
 Agee Branch (Mulherrin Creek), im Smith County, Bundesstaat Tennessee